Леонья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний захід від Парижа, 13 км на південь від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3788 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9667,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Леоньян на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Леоньян
 [ Розташування муніципалітету Леоньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда